La Copa de Alemania de 1941 fue la séptima edición del torneo anual de copa de fútbol de Alemania nazi y que contó con la participación de 64 equipos.

El campeón defensor Dresdner SC venció en la final al FC Schalke 04 en el Olympiastadion para ser el primer equipo en ser campeón de copa nacional en ediciones consecutivas.

Primera Ronda

Replay

Segunda Ronda

Replay

Tercera Ronda

Cuartos de Final

Semifinales

Final

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 Official site of the DFB 
 Kicker.de 
 Tschammerpokal at Fussballberichte.de 

	

1941
Fútbol en 1941
Alemania en 1941